Президентские выборы в Армении 2013 года проходили 18 февраля. Президент Серж Саргсян был переизбран на второй срок, получив абсолютное большинство голосов в первом туре (58,6 %). Его ближайший соперник лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян оказался на втором месте с 36,8 % голосов. Явка составила 60 %.

Обстановка перед выборами 
Ни одна из четырёх оппозиционных партий в парламенте не признала результаты предыдущих президентских выборов 2008 года.

Вторая по величине оппозиционная партия Процветающая Армения объявила 12 декабря, что не будет выставлять кандидата на предстоящие выборы и не поддержит ни одного из кандидатов. О таком же решении проинформировала 26 декабря Армянская революционная федерация Дашнакцутюн. К такому же решению пришел ЦК КПА на пленуме 29 декабря. Республиканская партия 15 декабря выдвинула действующего президента Сержа Саргсяна на второй срок.

Кандидаты в президенты 
Выдвижение кандидатов проходило до 4 января 2013 года. Первоначально было выдвинуто 15 кандидатов, но лишь 8 из них внесли избирательный залог (8 млн драмов) и были официально зарегистрированы ЦИК на внеочередном заседании 14 января.
 Серж Саргсян, действующий президент Армении, председатель Республиканской партии.
 Раффи Ованнисян, лидер партии «Наследие»
 Паруйр Айрикян, лидер партии Союз за национальное самоопределение.
 Грант Багратян, бывший премьер-министр, лидер партии Свобода.
 Вардан Седракян, исследователь эпической поэзии.
 Андриас Гукасян, директор радиостанции.
 Арман Меликян, экс-министр иностранных дел НКР, кандидат в президенты на выборах 2008 года.
 Арам Арутюнян, лидер партии «Национальное согласие».

Избирательная кампания 

 Избирательная кампания стартует 21 января и продолжается до 16 февраля 2013 года.
 За 18 дней до выборов 31 января в центре Еревана было совершено покушение на кандидата в президенты Паруйра Айрикяна. С огнестрельным ранением в область грудной клетки (по другим источникам — в предплечье) он был доставлен в реанимационное отделение медицинского центра Св. Григория Просветителя. Спикер парламента Армении Овик Абрамян не исключил возможности отсрочки выборов из-за покушения на Айрикяна, однако кандидат не стал просить Конституционный суд о переносе даты выборов. Согласно Конституции Армении в случае возникновения для одного из кандидатов в президенты Республики непреодолимых препятствий президентские выборы могут быть перенесены на две недели.
 В ходе кампании затрагивались в основном вопросы коррупции, теневой экономики,армии и независимости судебной системы. Особую озабоченность кандидатов вызывала трудовая миграция: тысячи мужчин покидают страну, в основном уезжая на заработки в Россию. Другая крупная проблема страны — вопрос о независимости Нагорного Карабаха. Кандидат от партии «Наследие» Раффи Ованесян заявил, что в случае его избрания он немедленно признает Нагорно-Карабахскую Республику.

Результаты 

|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Кандидат
!style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Партия
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
|-
|align=left|Серж Саргсян||align=left|Республиканская партия||861 160||58,64
|-
|align=left|Раффи Ованнисян||align=left|«Наследие»||539 672||36,75
|-
|align=left|Грант Багратян||align=left|Свобода||31 643||2,15 
|-
|align=left|Паруйр Айрикян||align=left|Союз за национальное самоопределение||18 093||1,23 
|-
|align=left|Андриас Гукасян||align=left|беспартийный||8328||0,57 
|-
|align=left|Вардан Седракян||align=left|беспартийный||6203||0,42
|-
|align=left|Арман Меликян||align=left|беспартийный|| 3516||0,24
|-
|align=left colspan=2|Действительных бюллетеней||1 468 615||96,64
|-
|align=left colspan=2|Недействительных бюллетеней||50 988||3,36
|-
|align=left colspan=2|Всего||1 519 603||100,00
|-
|align=left colspan=2|Всего избирателей/Явка||2 528 773||60,09
|-
|align=left colspan=4|Источник: ЦИК Армении 
|}

Примечания

Ссылки 

 Президентские выборы в Армении 2013 года. Новости. 

Выборы в Армении
Армения
События 18 февраля
Февраль 2013 года
2013 год в Армении
Президентские выборы в Армении